Maguire kan avse:

Personer

 Bassett Maguire
 Charles A. Maguire
 Clare Maguire
 Emily Maguire
 Gerald Q. Maguire
 Gerard Maguire
 Gregory Maguire
 Harry Maguire
 Leslie Maguire
 Martie Maguire
 Stephen Maguire
 Tobey Maguire

Geografi
 Mount Maguire, flera berg

Skotska efternamn
Efternamnsförgreningssidor